Pisa är ett släkte av kräftdjur. Pisa ingår i familjen Pisidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur